Gmina Czernichów bezeichnet zwei Gemeinden in Polen
 Gmina Czernichów (Powiat Krakowski), eine Stadt-und-Land-Gemeinde im Powiat Krakowski der Woiwodschaft Kleinpolen
 Gmina Czernichów (Powiat Żywiecki), eine Landgemeinde im Powiat Żywiecki der Woiwodschaft Schlesien